SS20 oder SS 20 steht für:
 Strada Statale 20 del Colle di Tenda e di Valle Roja, Fernstraße in Italien

SS-20 steht für:
 USS Carp (SS-20), US-amerikanisches Unterseeboot, siehe Liste der U-Boote der United States Navy
 SS-20 Saber, sowjetische Mittelstreckenrakete, siehe RSD-10

SS20